es un nombre femenino japonés. Se puede referir a:

 Haruhi (Aichi), un pueblo en el distrito de Nishikasugai, prefectura de Aichi, Japón.
 Haruhi Aiso, una artista musical de J-Pop.
 Haruhi Fujioka, protagonista de la serie japonesa Ouran High School Host Club.
 Haruhi Kamisaka, protagonista de la serie japonesa Happiness!.
 Suzumiya Haruhi (serie de novelas ligeras), la serie de novelas japonesas creada en 2003.
 Suzumiya Haruhi no Yūutsu, serie de anime hecha en 2006.
 Haruhi Suzumiya, protagonista de la serie.
 Haruhi Terada, una seiyū japonesa.

Nombres japoneses